Ruffian (englisch: Raufbold, Grobian) steht für:
 Ruffian (Pferd) (1972–1975), US-amerikanisches Vollblut-Rennpferd
 Ruffian – Die Wunderstute (Ruffian), US-amerikanischer Fernsehfilm von Yves Simoneau (2007)
 Ruffian Games, ehemaliger britischer Computerspielentwickler, seit 2020 als Rockstar Dundee Teil von Rockstar Games

Siehe auch:
 Der Rammbock (Le Ruffian), französisch-kanadischer Spielfilm von José Giovanni (1983)
 Ruffians, Begriffsklärung